Монте де Сион има више значења:

 Монте де Сион (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте де Сион (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику